9-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив в Одесі в 1949 році.

Загальна інформація про турнір 
В двох півфінальних групах першості України 1949 року взяли участь 22 шахістки з 14 міст. 
Переможницею першої групи стала — Голяшевич, другої групи — Естер Гольдберг.
Фінальна частина чемпіонату була проведена за участі 12 шахісток (у тому числі персонально запрошена чемпіонка Києва 1949 року та України 1948 року Любов Коган).
Перші два місця на першості України розділили господарки турніру Берта Корсунська та Ціля Фрід. 
На турнірі було зіграно 66 партій, з яких 39 закінчилися перемогою однієї зі сторін (59,1 %), а 27 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР із шахів 1949 (чоловіки)

Література 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки (К истории женских шахматных соревнований). — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 184 с. (сторінки 120—121).

1949 у шахах
Спорт в Одесі
1949 в українському спорті